Het ATP-toernooi van Miami 1990 (met de officiële naam Lipton Championships 1990) werd gespeeld van 12 tot en met 25 maart 1990. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Tennis Center in Crandon Park in Key Biscayne, Florida.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Finales

Schema

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Miami
ATP-toernooi van Miami